Фласе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Фласе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор